Fleßenkämper oder Flessenkemper ist der Familienname der folgenden Personen:

 Bernd Flessenkemper (* 1950), deutscher Politiker
 Thomas Fleßenkämper (* 1981), deutscher Komponist und Pianist